est une expression anglaise signifiant « presque bleu » ou « presque cafardeux ». Elle peut faire référence à :

 , album d'Elvis Costello sorti le  ;
 , chanson d'Elvis Costello présente sur l'album  sorti le  ;
 , roman policier de Carlo Lucarelli de 1997 ;
  thriller italien d' sorti en 2000.

Voir aussi